Бучин () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Жосень.
 Бучин () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Прайд.